Новосёлковский сельский округ

Московская область 

 Новосёлковский сельский округ Зарайского района (1994—1997)
 Новосёлковский сельский округ Ступинского района (1994—2006)
 Новосёлковский сельский округ Чеховского района (1994—2004)

Рязанская область 

 Новосёлковский сельский округ Рязанского района (до 2016 года)

Тверская область 

 Новосёлковский сельский округ Жарковского района (до 2005 года)
 Новосёлковский сельский округ Нелидовского района (до 2005 года)